Cernik je lahko:
 Cernik, Žumberak (Hrvaška)
 Cernik, Cernik (Hrvaška)
 Cernik, Čavle (Hrvaška)